Cilincing (onderdistrict), is een onderdistrict (kecamatan) van Jakarta Utara in het noorden van Jakarta, Indonesië.
 Cilincing (kelurahan), kelurahan van het gelijknamige onderdistrict Cilincing in het noorden van Jakarta, Indonesië.